Naselja u Bosni i Hercegovini:
 Dobro Polje (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik, Bosna i Hercegovina

Naselja u Češkoj:
 Dobro Polje (Češka), naselje u prošlosti naseljeno Moravskim Hrvatima, Češka

Naselja u Sloveniji:
 Dobro Polje (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija
 Dobro Polje (Radovljica, Slovenija), naselje u općini Radovljica, Slovenija

Naselja u Srbiji:
 Bačko Dobro Polje, naselje u općini Vrbas, Srbija